Menhir steht für:

 Menhir, vorgeschichtlicher, hochragender Steinblock
 Menhir (Band), deutsche Pagan-Metal-Band
 The Menhir, Monolith auf Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis